Christelijke glossolalie
Glossolalie
Xenoglossie
Een andere term voor glossoloalie is spreken in tongen.